Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1989, die dreiunddreißigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 26. April und 6. Mai 1985 in Guayaquil und Machala, Ecuador statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum dreizehnten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse

Gruppenphase
Zunächst wurde in zwei Gruppen ausgespielt die Finalgruppe ausgespielt. Pro Sieg gab es zwei Punkte, pro Niederlage immerhin noch ein Punkt. Die ersten drei der jeweiligen Gruppe zogen in das Finale ein, wohingegen die verbliebenen drei Mannschaften die Platzierung sieben bis neun ausspielten.

Gruppe A

Gruppe B

Spiele um die Plätze 7 bis 9
Die beiden Gruppenletzten der Gruppe A, Bolivien und Peru. sowie der Gruppenletzte der Gruppe B, Kolumbien, traten gegeneinander um die Plätze sieben bis neun an.

Finale

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1989

1989
Sportveranstaltung in Guayaquil
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1989